Mortka bezeichnet:

ein Dorf im Norden des sächsischen Landkreises Bautzen, siehe Mortka
eine Siedlung städtischen Typs im westsibirischen Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra, siehe Mortka (Russland)
einen linken Nebenfluss der Kuma im westsibirischen Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra